Haury ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Haury (1872–1931), Landtagsabgeordneter Volksstaat Hessen
 Thomas Haury (* 1959), deutscher Soziologe